Richard Johnson (acteur) - een Brits acteur
 Richard Johnson (golfer) - een Brits golfprofessional
 Richard S. Johnson - een Zweeds golfprofessional
 Richard Johnson (jockey) - een Brits jockey
 Richard Johnson (voetballer) - een Australisch voetballer
 Butch Johnson - een Amerikaans boogschutter